.

Varianti
Maschili: Finnbarr, Finbar, Finbarr, Finnbar, Fionnbarra
Ipocoristici: Bairre

Origine e diffusione
È composto dagli elementi irlandesi fionn ("bianco", "puro", da cui anche Fionn, Fintan, Bébinn, Caoilfhionn e Fionnuala) e barr ("testa"), e significa quindi "testa bianca".

Onomastico
L'onomastico si può in memoria di san Fionnbharr di Cork, vescovo e taumaturgo, ricordato il 25 settembre, oppure il 4 luglio in memoria di san Finbar di Wexford, religioso.

Persone

Variante Finbarr

Finbarr O'Reilly, fotografo canadese

Note

Prenomi di origine celtica